Teatro Manzoni è il nome di diversi teatri tra i quali:

 Teatro Manzoni di Milano
 Teatro Manzoni di Bologna
 Teatro Manzoni di Calenzano (FI)
 Teatro Manzoni di Pistoia
 Teatro Manzoni di Cassino
 Teatro Manzoni di Roma